El apellido «Duarte» puede estar relacionado o referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Abel Duarte (1958-2019), comunicador uruguayo.
 Anselmo Duarte (1920-2009), director brasileño.
 Bela Duarte (años sesenta), artista caboverdiano.
 Carlos Duarte (1957-2003), pianista y compositor venezolano.
 Carlos Duarte Moreno (1906-1969), escritor, poeta, dramaturgo, compositor, y político mexicano.
 Carlos Federico Duarte Gaillard (1933-), historiador venezolano y conservador de arte.
 Eva Evita Duarte de Perón (1919-1952), política argentina, esposa del presidente Juan Domingo Perón.
 Francisco Javier Frank Duarte (años cincuenta), físico chileno.
 Francisco José Duarte Isava (1883-1980), matemático venezolano.
Javier Duarte de Ochoa (1973-), político mexicano, exgobernador del estado de Veracruz.
 John William Duarte (1919-2004), compositor y guitarrista británico.
 José Napoleón Duarte (1925-1990), presidente salvadoreño.
 Juan Pablo Duarte (1816-1876), político dominicano, uno de los fundadores de la República Dominicana.
 Leonora Duarte (1610-1678), compositora flamenca.
 Luis Álvarez Duarte (1949-), escultor e imaginero.
 Manuel Almeida Duarte (1945-), futbolista portugués.
 Manuel Duarte (1929-), agrónomo y político peruano.
 Nicanor Duarte Frutos (1956-), presidente paraguayo.
 Óscar Esau Duarte Gaitán (1989-), futbolista nica-costarricense.
 Raúl Duarte (1945-), baloncestista peruano.
 Ricardo Duarte (1940-), baloncestista peruano.
 Ricardo Jorge Marques Duarte (1982-), futbolista portugués.
 Roberto Duarte Silva, químico caboverdiano.
 Sérgio Valle Duarte (1954-),  artista multimedia y fotógrafo brasilero.
 Vicente Celestino Duarte (1802-1865), político dominicano, hermano mayor de Juan Pablo Duarte.

Personajes históricos 
 Duarte I (1391-1438), político portugués, rey entre 1433 y 1438.
 Duarte, Duque de Guimarães (1515-1540).

Sitios geográficos 
 Duarte, ciudad de California, Estados Unidos.
 Duarte, provincia de República Dominicana.
 Pico Duarte, montaña de República Dominicana.